Шербиус () — немецкая фамилия.
 Шербиус, Артур (, 1878—1929) — немецкий изобретатель и предприниматель.
  (, 1728—1804) — немецкий преподаватель, директор учебных заведений.
 Шербиус, Йоханнес (, 1769—1813) — немецкий ботаник и миколог.